Николай Огурцов:
 Огурцов, Николай Алексеевич (1915—1990) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Огурцов, Николай Семёнович (1898—1955) — советский генерал-майор.